Pommer, régi fúvós hangszer
 Bombarde (regiszter), az orgona egy regisztere